

Miejscowości i ich części w Polsce 
 Wg TERYT jest ich 4, w tym 2 podstawowe
 Suliszów – część miasta Jedlina-Zdrój
 Suliszów – przysiółek wsi Białowieża w woj. opolskim, w pow. nyskim, w gminie Kamiennik
 Suliszów – wieś w woj. świętokrzyskim, w pow. kieleckim, w gminie Chmielnik 
 Suliszów – wieś w woj. świętokrzyskim, w pow. sandomierskim, w gminie Łoniów

Zobacz też 
 Sulisław